Roháč velký je synonymické označení používané pro následující živočichy:
 Potápka roháč – (Podiceps cristatus) vodní pták z řádu potápek
 Roháč obecný – (Lucanus cervus) velký brouk z čeledi roháčovitých